Кумбрес-де-Энмедио () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэльва, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-де-Уэльва. Занимает площадь 14 км². Население — 50 человек (на 2010 год). Расстояние — 140 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Cumbres de Enmedio

Муниципалитеты Уэльвы
Населённые пункты Уэльвы